Пеналізація — покарання, яка призначається учаснику змагань за порушення правил змагань або інших регламентуючих документів. Перелік порушень, за які призначається пеналізація, з вказівкою можливих видів пеналізациії, повинен бути включений до Регламенту змагання.
 Пеналізація — установлення в законі та реалізація на практиці видів і розмірів покарання, що застосовуються за вчинення певних злочинів.
 Пеналізація — метод лікування амбліопії, при якому зір ведучого ока за допомогою лінз навмисно погіршується.

Посилання 
 Депеналізація // 

Змагання
Правові терміни
Захворювання очей